

Чарна Домбрувка — гміна в Битівському повіті Поморського воєводства
 Чарна-Домбрувка — село в гміні Чарна Домбрувка Битівського повіту Поморського воєводства
 Чарна-Домбрувка — село в гміні Шемуд Вейгеровського повіту Поморського воєводства